Francesco Banterle – architetto italiano
 Ruperto Banterle – scultore italiano